Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Slowakei, Schach) 1994/95 enthält alle Spieler, die in der slowakischen Extraliga im Schach 1994/95 mindestens einmal eingesetzt wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Insgesamt setzten die 14 Mannschaften 193 Spieler ein, von denen 35 keinen Wettkampf verpassten (allerdings spielten nur 29 Spieler 13 Runden, da drei Wettkämpfe kampflos entschieden wurden). Die zweite Mannschaft des ŠK Slovan Bratislava sowie ŠK Bašta Nové Zámky kamen mit je zehn eingesetzten Spielern aus, während bei der ersten Mannschaft des ŠK Slovan Bratislava sowie dem ŠK Tesla Liptovský Hrádok je 16 Spieler mindestens eine Partie spielten.

Erfolgreichster Spieler der Saison war Ladislav Salai (ŠK Slovan Bratislava) mit 11 Punkten aus 13 Partien, sein Mannschaftskollege Alois Lanč erreichte 10,5 Punkte aus 13 Partien. Mit Igor Štohl (ŠK Lokomotíva Trnava), Róbert Tibenský (ŠK Slovan Bratislava), Róbert Krajňák (ŠK Dunaj Bratislava), Miroslav Velčko, Leonard Košík (beide ŠK Trenčín), Alexander Okoš (1. ŠK Rimavská Sobota) und Tibor Profant (ŠK Tesla Liptovský Hrádok) erreichten sieben Spieler 100 %. Von diesen wurde Štohl viermal eingesetzt, Tibenský zweimal, die übrigen genannten je einmal. Košík gewann bei seinem einzigen Einsatz kampflos.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1994); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1994), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1994; BUL = Bulgarien, CZE = Tschechische Republik, GEO = Georgien, HUN = Ungarn, POL = Polen, RUS = Russland, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

ŠK Slovan Rimavská Sobota

ŠK Slovan Bratislava I. Mannschaft

ŠK Tatran Prešov

ŠK Slovan Levice

ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice

ŠK Dunaj Bratislava

ŠK Trenčín

ŠK Tesla Liptovský Hrádok

ŠK Lokomotíva Trnava

ŠK Slovan Bratislava II. Mannschaft

ŠK Medea Martin

ŠK Mladosť Nové Zámky

TJ Slávia CAISSA Čadca

ŠK Kúpele Piešťany

Anmerkungen 

 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung. Für die drei kampflose entschiedenen Wettkämpfe 1. ŠK Rimavská Sobota - ŠK Lokomotíva Trnava (8:0), ŠK Tesla Liptovský Hrádok - ŠK Kúpele Piešťany (8:0) und ŠK Lokomotíva Trnava - ŠK Tesla Liptovský Hrádok (0:8) werden keine Einzelergebnisse berücksichtigt.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Extraliga (Slowakei, Schach)
Schach 1994
Schach 1995